Rydal peut faire référence à :

Lieux 

 , Angleterre
Australie
 ,
 .

États-Unis
 ,
 
 .

Europe
Rydal (Mark), une localité de Suède.